Il doppio del torneo di tennis ITK Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julie Coin e Eva Hrdinová che hanno battuto in finale Sandra Klemenschits e Irena Pavlović 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Irena Pavlović (finale)
 Julie Coin /  Eva Hrdinová (campionesse)

 Victoria Larrière /  Melanie South (primo turno) 
 Valerija Solov'ëva /  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ITK Open 2011